Herzfelde – frazione del comune tedesco di Rüdersdorf bei Berlin
 Herzfelde – frazione della città tedesca di Templin